Oporów peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
de la voïvodie de Łódź
 Oporów, gmina rurale du powiat de Kutno
 Oporów, village et chef-lieu de la gmina de même nom